Джурмачи ( — «На склонах») — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Трисанчинское сельское поселение.

География 
Село находится на высоте 927 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Зубанчи, Дибгалик, Трисанчи, Дакниса, Лища, Кудагу, Ираги, Джирабачи, Сургия, Гульды.

История 
Село было частью даргинского общества Гапш.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района